Le chef de quart est un terme de marine qui peut désigner :
 l'officier chargé du quart dans la marine marchande ou dans la marine nationale ;
 un brevet dans le scoutisme marin français.